Зоричићи могу бити:

 Зоричићи (Вишњан), насеље у општини Вишњан, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Зоричићи (Цриквеница), бивше насеље у општини Цриквеница, Приморско горанска жупанија, Република Хрватска